Русская Козловка — деревня в Атюрьевском районе Республики Мордовия. Входит в состав Курташкинского сельского поселения.

История 
В «Списке населённых мест Тамбовской губернии за 1866» Русская Козловка владельческое сельцо из 48 дворов входящее в состав Темниковского уезда. Названа по фамилии владельца Якова Григорьевича Козловского.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 86 %.

Уроженцы 

 Надежда Семёновна Маресина — передовик советского сельского хозяйства, овцевод колхоза имени Ленина, Герой Социалистического Труда

Примечания 

Населённые пункты Атюрьевского района